Jericó - uma cidade na Palestina

Outras Localidades

Jericó (Paraíba)

Jericó (Boyacá)
Jericó (Antioquia)

Outros
Jericó (DC Comics)
Riacho Jericó
Selaginella convoluta, planta conhecida no Nordeste como jericó

Veja também
Jericho

Desambiguação
Desambiguações de topônimos